

Geografia

Niemcy 
 Lausen – dzielnica Lipska

Szwajcaria 
 Lausen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Liestal

Osoby 
 Gerd Lausen – niemiecki polityk
 Helmut Lausen – niemiecki piłkarz
 Uwe Lausen – niemiecki malarz
 Wolfgang Lausen – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Lausen – Markranstädt